Inola (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
Inola (geslacht), een geslacht van kraamwebspinnen